Lalla Takerkoust är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Lalla Takerkoust ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lalla Takerkoust är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Souktana,  meter över havet,  km öster om Lalla Takerkoust. Runt Lalla Takerkoust är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Asni,  km sydost om Lalla Takerkoust. Omgivningarna runt Lalla Takerkoust är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz